Sosen ist der Familienname folgender Personen:

 Arino Sosen (* 1942), japanische Kalligrafin
 Otto Ebel von Sosen (1899–1974), deutscher Dirigent und Komponist